DPV steht für:
 Deutscher Palästinaverein
 Deutsche Parkinson Vereinigung
 Deutscher Pétanque Verband
 Deutscher Pflegeverband
 Deutsche Psychoanalytische Vereinigung
 Deutscher Psychologen Verlag (dpv)
 Deutscher Presse Verband
 Deutscher Pressevertrieb
 Deutscher Pfadfinderverband
 Deutscher Pferdesport-Verband der DDR
 Deutscher Poloverband
 Deutscher Postverband
 Deutscher Professional Tanzsportverband
 Desert Patrol Vehicle, siehe Fast Attack Vehicle
 Diver Propulsion Vehicle, siehe Tauchscooter
 Democratic Party of Vietnam 

DPV